Ian Anderson peut désigner :
 Ian Anderson, chanteur et musicien du groupe Jethro Tull ;
 Ian Anderson, politicien anglais du British National Front.